Svend Knutsson eller norsk Svein Alfivason (ca. 1016 – 1035) regerede Norge fra ca. 1030 til 1035 i sin fars (Knud den Store) navn. Det var med sin mor Ælfgifu (i Norge også kaldet Alfifa) som formynder og egentlig magthaver. Ælfgifu og Svend var dog yderst forhadt i Norge, og de måtte søge til Danmark efter støtte. Et oprør umiddelbart efter Knud den Stores død førte til fornyet norsk selvstændighed. Svend døde kort tid efter sin far, mens hans mor rejste til England for at støtte sin anden søn, Svends storebror Harald Harefod, i kampen om kongemagten.

Anetavle

Eksterne kilder/henvisninger 
 Claus Krag: Artikel "Svein Alfivason" i Norsk biografisk leksikon

Regenter af Norge
Danske kongers uægte børn
Skandinaver fra middelalderen
Danske prinser/kongesønner der er blevet konger af Norge